Ячевский — русская фамилия.

Известные носители:
 Ячевский, Алексей Иванович (1912—1987) — комбайнёр колхоза «Луч Ильича» Алексеевского района Куйбышевской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Ячевский, Артур Артурович (1863—1932) — российский ботаник, миколог, фитопатолог, член-корреспондент АН СССР (1925; член-корреспондент РАН с 1923). 
 Ячевский, Дмитрий Кириллович (род. 1962) — российский актер.
 Ячевский, Леонард Антонович (1858—?) — российский геолог и горный инженер.